Елена Фёдорова:
 Фёдорова, Елена Васильевна (1927—2015) — советский и российский филолог, историк.
 Фёдорова, Елена Олеговна (род. 1986) — украинская прыгунья в воду.